Zagadkowe zgony (ang. Curious And Unusual Deaths) – kanadyjski program dokumentalny poświęcony najdziwniejszym przyczynom śmierci. W każdym odcinku pokazane są trzy niewiarygodne historie. Widzowie mogą zrozumieć przyczyny tragicznych zdarzeń dzięki animacjom komputerowym oraz komentarzom ekspertów.

Odcinki 
Na antenie TVN Turbo premiera programu nastąpiła 3 kwietnia 2013 roku. Wyemitowany został 2 sezon serialu, pierwszy nieemitowany. Na kanale TVN Turbo program Zagadkowe zgony został przetłumaczony jako Przedziwne rodzaje śmierci.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Crime & Investigation
 TV Guide

Seriale telewizyjne emitowane od 2009